Malacocephalus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Günther 1862. Malacocephalus ingår i familjen skolästfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skolästfiskar
Malacocephalus